В данной статье перечислены правители графства (позднее — герцогства) Ольденбург, а также некоторых сопредельных территорий, находившихся под властью старших ветвей Ольденбургского дома.

Графы Ольденбурга 

Первым исторически достоверным представителем рода является граф Эгильмар I, который упомянут в документе 1108 года как правитель земель между Саксонией и Фризией. Его преемники были вассалами саксонских герцогов вплоть до падения Генриха Льва в 1180 году и последующего раздела Саксонии.

 1088—1108: Эгильмар I, граф Леригау
 упом. в 1108: Христиан, граф Леригау
 1108—1143: Эгильмар II, граф Леригау
 1143—1167: Христиан I
 1167—1209: Мориц I, совместно с
 1186—1192: Христиан
 1209—1251: Христиан II, совместно с
 1209—1256: Оттон I
 1256—1270: Иоганн I
 1270—1285: Христиан III, совместно с
 1272—1316: Иоганн II
 1316—1334: Христиан IV, совместно с
 1316—1344: Иоганн III, совместно с
 1316—1347: Конрад I, совместно с
 1344—1356: Иоганн IV, совместно с
 1347—1401: Конрад II, совместно с
 1347—1399: Христиан V
 1401—1420: Мориц IV, совместно с
 1399—1440: Дитрих Счастливый
 1440—1454: Христиан VII
 1454—1483: Герхард VI Сварливый
 1483—1500: Адольф, совместно с
 1483—1526: Иоганн XIV
 1526—1529: Иоганн XV, совместно с
 1526—1529: Георг, совместно с
 1526—1566: Христоф, совместно с
 1529—1573: Антон I
 1573—1603: Иоганн XVI
 1603—1667: Антон Гюнтер

После смерти Антона Гюнтера, не оставившего законных наследников, территория графства перешла под управление Дании на правах личной унии.

 1667—1670: Фридрих III
 1670—1699: Христиан V
 1699—1730: Фридрих IV
 1730—1746: Христиан VI
 1746—1766: Фридрих V
 1766—1773: Христиан VII

В 1773 году король Кристиан VII передал графский титул в обмен на герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Готторп представителю одной из младших ветвей Ольденбургского дома Павлу Петровичу (будущему императору России Павлу I), который в том же году подарил его своему кузену.

 1773: Павел Петрович
 1773—1777: Фридрих Август I

В 1777 году граф Фридрих Август I был возведён в герцогское достоинство.

Герцоги Ольденбурга 
 1777—1785: Фридрих Август I
 1785—1823: Вильгельм
 1823—1829: Петер I (в 1785—1823 регент)

В период с 1810 по 1813 годы Ольденбург находился под французской оккупацией. Герцог Вильгельм провёл это время в изгнании и был восстановлен в правах после окончания Наполеоновских войн. В 1815 году Ольденбург получил статус великого герцогства, однако Вильгельм и Петер I продолжили носить титул герцога.

Великие герцоги Ольденбурга 
 1829—1853: Август I
 1853—1900: Петер II
 1900—1918: Фридрих Август II

Фридрих Август II утратил престол в результате Ноябрьской революции, хотя и продолжал считаться главой династии. Его потомки сохранили за собой титул герцогов Ольденбургских.

Титулярные герцоги Ольденбургские 
 1918—1931: Фридрих Август II
 1931—1970: Николаус
 1970—2014: Антон Гюнтер
 с 2014: Кристиан

Графы фон Вильдесгаузен 
В 1150 году средний сын графа Эгильмара II получил в управление графство Вильдесгаузен, находившееся в вассальной зависимости от архиепископства Бремен.

 1150—1167: Генрих I
 1167—1198: Генрих II
 1198—1233: Бурхард
 1233—1270: Генрих IV Лучник

В 1270 году территория графства была присоединена к Бремену.

Графы фон Брухгаузен 
Графство Брухгаузен было выделено в 1227 году из архиепископства Бремен старшему сыну Генриха II Генриху III. В дальнейшем оно было разделено между его сыновьями.

 1227—1228: Генрих III

Графы фон Ольденбург-Нейбрухгаузен 
Потомки старшего сына Генриха III.

 1255—1278: Генрих V
 1278—1310: Герхард I
 1310—1359: Генрих VI
 1359—1388: Герхард II

Графы фон Ольденбург-Альтбрухгаузен 
Потомки младшего сына Генриха III.

 1255—1278: Лудольф
 1278—1310: Гильдебольд I
 1310—1360: Оттон

Графы Оттон и Герхард II не оставили наследников, поэтому Брухгаузен был выкуплен графами Гойа.

Графы фон Дельменхорст 

Графство было выделено в 1243 году старшему сыну Христиана III Иоганну I. Его младший сын Оттон II основал ветвь графов фон Дельменхорст, последний представитель которой, граф Николаус, продал в 1436 году титул и земли своему родственнику, ольденбургскому графу Дитриху Счастливому. В период с 1482 по 1547 годы Дельменхорст находился под оккупацией епископства Мюнстер.

 1243—1270: Иоганн I
 1270—1304: Оттон II, совместно с
 1294—1347: Иоганн, совместно с
 1294—1355: Христиан I
 1355—1367: Христиан II
 1367—1374: Оттон III
 1374—1418: Оттон IV
 1418—1436: Николаус
 1436—1440: Дитрих Счастливый
 1440—1482: Герхард VI Сварливый, совместно с
 1463—1464: Мориц V
 1464—1482: Якоб
 1547—1573: Антон I
 1573—1577: Иоганн XVI
 1577—1619: Антон II
 1619—1622: Антон Генрих, совместно с
 1619—1647: Христиан IX
 1647—1667: Антон Гюнтер

В 1667 году графство перешло под управление датской короны на правах личной унии и в дальнейшем было обменено (вместе с графством Ольденбург) на герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Готторп.

См. также 
 Ольденбург (княжество)
 Ольденбургская династия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Генеалогическая таблица Ольденбургского дома 

Ольденбург